Огульчанск () — село в Краснодонском районе Луганской области.

Входит в Пархоменковский сельский совет.

Географическое положение 
Соседние населённые пункты: сёла Новокиевка на севере, Пархоменко, Хорошилово, Кружиловка на северо-востоке, Давыдо-Никольское на востоке, Ивановка, Водоток и Радостное на юго-востоке, Белоскелеватое и Габун на юге, Лысое, Комиссаровка и посёлок Новосветловка на юго-западе, сёла Валиевка и Вишнёвый Дол на западе, Лобачёво, Николаевка, Бурчак-Михайловка, Пионерское, Хрящевка на северо-западе.

История 
В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза "Мир".

По переписи 2001 года население составляло 757 человек.

С весны 2014 года в составе Луганской Народной Республики.

Местный совет 
94450, Луганская обл., Краснодонский р-н, с. Пархоменко, ул. Ленина, 12а; тел. 99-2-34

Примечания

Ссылки 
 Огульчанск на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Краснодонского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании